Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2007 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 

 Quatre joueurs, qui ne font pas partie des têtes de série, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale : Feliciano López, Lee Hyung-taik, Ernests Gulbis et Stanislas Wawrinka. Aucun d'entre eux n'est cependant arrivé en quarts. En 1/8 de finale, dans un des plus beaux matchs de la quinzaine, Roger Federer sortit vainqueur de son combat face à l'espagnol Feliciano López 3-6, 6-4, 6-1, 6-4. Dans ce qui , le natif de New York, James Blake, livra une bataille mémorable devant   face à l'Allemand Tommy Haas. Finalement, ce dernier en sortit vainqueur après sauvé 3 balles de match et un dernier arbitrage vidéo qui validait l'ace qu'il venait de passer. Le mardi , le  mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, chute devant son compatriote David Ferrer, après avoir pourtant gagné le , sur le score final de 6-7(3), 6-4, 7-6(4), 6-2.
 Trois des quatre premières têtes de série sont parvenues en demi-finale, seul Rafael Nadal manque à l'appel, éliminé en huitième de finale par son compatriote David Ferrer.
 En quarts de finale, alors que Roger Federer triomphait encore d'Andy Roddick, pour la  en 15 confrontations, le Russe Nikolay Davydenko parvint à se qualifier pour sa deuxième demi-finale de suite à l'US Open face à Tommy Haas. Dans le bas de tableau, Novak Djokovic, qui avait gagné un des matchs les plus serrés de la quinzaine au  contre Radek Štěpánek, élimina Carlos Moyà en 3 sets, et livra une imitation très amusante de Rafael Nadal et de Maria Sharapova à la suite de son match devant les milliers de spectateurs du central. Enfin, dans le dernier quart de finale, Juan Ignacio Chela succomba sous les coups de David Ferrer.
 Dans la première demi-finale, opposant Novak Djokovic à David Ferrer, le Serbe a vaincu son adversaire espagnol en 3 sets. Il se qualifie ainsi pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Il sera opposé à Roger Federer, qui a, dans la seconde demi-finale, battu le Russe Nikolay Davydenko.
 Lors de la finale, le dimanche , le Suisse s'impose en trois sets et empoche un chèque de 2,4 millions de dollars, record de gains dans un tournoi et dans l'Histoire du tennis. Cette victoire lui permet de devenir le  depuis Bill Tilden, vainqueur 6 fois consécutivement dans les années 1920, à remporter quatre fois de suite le trophée. Il remporte ce jour-là le  en tournois du Grand Chelem de sa carrière.
 L'US Open 2007 commença le 27 août.
 Durant cette édition, Roger Federer pouvait devenir le premier joueur à gagner quatre fois de suite le tournoi depuis 1968, et donc le premier dans l'Histoire de l'Ere Open.
 Les premiers chocs virent le jour lors du , avec un mémorable Radek Štěpánek-Novak Djokovic, où le Serbe, futur finaliste, se qualifiait sur le score ahurissant de 6-7(4), 7-6(5), 5-7, 7-5, 7-6(2). Au , le tenant du titre, Roger Federer, fut opposé à John Isner, un jeune espoir américain de . Dans un match très étrange, où le suisse ne parvint à lire le service de son adversaire qu'à partir du , Federer parvint à se qualifier sur le score de 6-7(4), 6-2, 6-4, 6-2. Dans le bas de tableau, l'Argentin Juan Ignacio Chela triompha du croate Ivan Ljubičić en 5 sets, alors que l'Espagnol David Ferrer sauvait une balle de match avant de se qualifier devant l'Argentin David Nalbandian.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie 

Robin Haase ("lucky loser") remplace Mario Ančić, forfait

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2007
Tennis aux États-Unis en 2007
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2007
Tennis en septembre 2007